Кодекс Добросовестных Практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров

 Контрольно-допускающая поездка (у локомотивных бригад выезд на обслуживаемый участок под наблюдением машиниста-инструктора с последующей сдачей зачётов по выявленным замечаниям в процессе работы)
 Кадровое делопроизводство
 Командно-диспетчерский пункт (Контрольно-диспетчерский пункт)
 Конституционно-демократическая партия — партия в Российской Империи и Российской Республике.
 Кассово-диспетчерский пункт
 Клинико-диагностическая поликлиника
 Командно-дальномерный пост
 Капитан дальнего плавания (см. капитан судна)
 Компакт-диск проигрыватель/плеер (CD-плеер)